Аморо́с — фамилия. Известные носители:

 Аморос, Андрес (род. 1941) — испанский литературный критик, историк литературы и театра, эссеист.
 Аморос, Жеоржина (род. 1998) — испанская актриса.
 Аморос, Мануэль (род. 1962) — французский футболист и футбольный тренер. Защитник французской сборной.
 Аморос, Мигель (род. 1949) — либертарный испанский историк, теоретик и активист ситуационизма.
 Аморос, Франсиско (1767—1848) — испанский военный, политический и государственный деятель, педагог.